Hermafroditizmus (biológia): Egy hermafrodita (hímnős, kétivarú, biszexuális, kétnemű) élőlény fel van ruházva mind a hím, mind a női nemi szervekkel és mindkét fajta ivarsejt előállítására képes.

 Hermafroditizmus (pszichológia): szexuális polimorfizmus
 Interszexualitás (transzneműség)